Anne Bourrel (née en 1970), écrivain française ;
 Matthieu Bourel (né en 1976), musicien, artiste visuel et collagiste français ;
 Pierre-Louis Bourrel (né en 1992), joueur de rugby à XIII et de rugby à XV ;
 Yvon Bourrel (né en 1932), compositeur français.